Monastyr – miasto w Tunezji
 Monastir – miejscowość i gmina we Włoszech
 Bitola – miasto w Macedonii Północnej, w przeszłości nazywało się Monastíri (Μοναστήρι)
 Monastir (prowincja) – dawna prowincja w Imperium Osmańskim
Zobacz też: monaster – klasztor prawosławny